Авіакомпанії Чехії — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Чехії.

Див. також 
 Аеропорти Чехії

Примітки

Посилання